Glee – album dei Bran Van 3000
 Glee – serie televisiva statunitense
 Glee: The 3D Concert Movie – film documentario del 2011 diretto da Kevin Tancharoen 
 Glee – genere musicale
 Glee club – gruppo corale